DN est un sigle, qui peut désigner :
 Dagens Nyheter, un quotidien suédois ;
 Death Note, un manga et anime ;
 Democracy Now!, un programme d'information américain ;
 Démocratie nationale, un parti politique espagnol ;
 dépression nerveuse ;
 diamètre nominal (défini notamment dans la norme internationale ISO 6708:1995) ;
 Disponibilité numérique, un indicateur en marketing ;
 Distinguished Name : identifiant unique dans le cadre des annuaires LDAP ;
 Distrito Nacional en République dominicaine ;
 Dreadnought, le type prédominant de cuirassé du  ;
 Duke Nukem, une série de jeux vidéo.
Diabolos Nantes, Troupe Nantaise d'improvisation théâtrale.
 DN, est parfois utilisé pour désigner le Dīgha Nikāya, collection de discours du Bouddha Gautama. 
dn est le symbole :
 d'une fonction elliptique de Jacobi.